Burg est un mot allemand signifiant « château fort ».

Toponymie 

en Allemagne
 Burg, une ville du Land de Saxe-Anhalt, chef-lieu de l'arrondissement du Pays-de-Jerichow.
 Burg, une commune du Land de Brandebourg.
 Burg, une commune de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich.
 Burg, une commune de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm.
 Burg (Dithmarschen), une commune de Schleswig-Holstein dans l'arrondissement de Dithmarse.

en Autriche
 Burg, un oppidum près de Schwarzenbach en Basse-Autriche
 en Belgique
 Le Burg, une place à Bruges
en France
 Burg, une commune des Hautes-Pyrénées
en Suisse
 Burg, une commune du canton d'Argovie
 Burg im Leimental, une commune du canton de Bâle-Campagne
 Burg bei Murten, une ancienne commune du canton de Fribourg

Patronymie 

 André Marcel Burg (1913-1987), un prêtre et érudit alsacien
 Avraham Burg, un politicien israélien
 Constant Burg (1924 - 1998), un médecin radiologue 
 Ernst von der Burg (1831-1910), un général prussien.
 Job ter Burg (1972-), un monteur néerlandais
 Josef Burg (1912-2009), écrivain
 Joseph G. Burg (1908-1990), journaliste et essayiste allemand
 Marc Burg, Haut fonctionnaire & préfet Français
 Mark Burg, un producteur américain de cinéma
 Hervé Burg, (1967-), un industriel entrepreneur Monégasque
 Yosef Burg (1909-1999),  homme politique israélien.

Voir aussi